Ticket to Paradise ist der Titel folgender Werke:
 Ticket to Paradise (1936), US-amerikanisches Filmdrama von Aubrey Scotto (1936)
 Ticket to Paradise (1961), britische Romanze von Francis Searle (1961)
 Ticket to Paradise, US-amerikanischer Spielfilm von Ol Parker (2022), siehe Ticket ins Paradies

Siehe auch:
 Das Buch Eva – Ticket ins Paradies (The Book of Eve), kanadischer Liebesfilm von Claude Fournier (2002)